Hogeweg (Overijssel), buurtschap in de gemeente Kampen
 Hogeweg (Zeeland), buurtschap in de gemeente Sluis
 Hogeweg (Amersfoort), weg in de stad Amersfoort
 Hogeweg (Amsterdam), een weg in oorspronkelijk gemeente Watergraafsmeer, sinds 1921 gemeente Amsterdam
 Hogeweg (Smallingerland), een weg in de gemeente Smallingerland
 Hogeweg (Venlo), weg in de stad Venlo